Hardtbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Hardtbach (Floß), linker Zufluss der Floß in Floß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Hardtbach (Grünbach), linker Zufluss des Grünbachs oder Wühlbachs (mit Unterlauf Brunnenbach zur Ammer) vor Wielenbach, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Hardtbach (Hürtgenbach), rechter Oberlauf des Hürtgenbachs (zum Weißen Wehebach, zum Wehebach) bei Hürtgen, Gemeinde Hürtgenwald, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Hardtbach (Kraichbach), rechter Zufluss des Kraichbachs nach Hockenheim und linker Abzweig des Leimbachs bei Walldorf, beide Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hardtbach (Lauter), rechter Zufluss der Lauter im Forêt de Wissembourg bei Schleithal, Kanton Wissembourg, Département Bas-Rhin (deutsch: Niederelsass), Region Grand-Est, Frankreich
 Hardtbach (Nister), rechter Zufluss der Nister (Sieg) im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Hardtbach (Rechenberger Rot), rechter Zufluss der Rechenberger Rot vor Connenweiler, Gemeinde Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hardtbach (Rhein), linker Zufluss des Rheins bei Graurheindorf, Stadt Bonn, Nordrhein-Westfalen; aufeinanderfolgende Namensabschnitte Hardtbach → Alter Bach → Dransdorfer Bach → Rheindorfer Bach
 Hardtbach (Wupper), linker Zufluss der Wupper bei Dahlhausen, Stadt Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Ortsteil:
 Hardtbach (Radevormwald), Ortsteil von Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Hartbach
 Hartenbach